В 1995 году был обнаружен первый изолированный коричневый карлик Teide 1. Первый коричневый карлик, обращающий вокруг звезды, также был открыт в 1995 году, им стал Глизе 229B. А в 2004 году была найдена первая планета, обращающаяся вокруг коричневого карлика 2M1207.

Коричневые карлики, обращающиеся вокруг звёзд

Подтверждённые коричневые карлики 

Список неполон.

Данные отсортированы по увеличению прямого восхождения родительской звезды. Коричневые карлики в системе отсортированы по увеличению периода обращения.

Неподтверждённые коричневые карлики 

Список неполон.

Данные отсортированы по увеличению прямого восхождения родительской звезды. Коричневые карлики в системе отсортированы по увеличению периода обращения.

Изолированные коричневые карлики 

Перечисленные ниже коричневые карлики не обращаются вокруг какой-либо звезды. Список неполон.

Данные отсортированы по увеличению прямого восхождения коричневого карлика.

См. также